Centenário, comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
Centenário, comune brasiliano dello Stato del Tocantins
Centenario comune Argentina della provincia di Neuquén